Ariadna na Naksos (wł. Arianna in Nasso) – opera Nikoli Porpory
 Ariadna na Naksos (niem. Ariadne auf Naxos) – opera Richarda Straussa